Vezzano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Vezzano sul Crostolo, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, 
 Vezzano Ligure, kommun, Ligurien, Provincia di La Spezia, 
 Vezzano, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,